Het WTCC seizoen 2012 is het negende seizoen van het Wereldkampioenschap voor touringcars, en het achtste seizoen na de terugkeer van het kampioenschap in 2005. Het kampioenschap bestaat uit 24 races, verdeeld over 12 raceweekenden.

Het kampioenschap werd gewonnen door de Brit Rob Huff, rijdend voor Chevrolet. Zijn teamgenoten Alain Menu en Yvan Muller, verdedigend wereldkampioen, werden respectievelijk tweede en derde. De Hongaar Norbert Michelisz won het kampioenschap bij de Independents.

Teams en coureurs

Y = Yokohama Trophy
 = Gastrijder, niet in aanmerking om punten te scoren.

Veranderingen t.o.v. vorig seizoen
Techniek
 Nieuwe officiële SEAT 1.6L motor.
 Ford keert terug in de WTCC met de Ford Focus.
 Honda zet in voorbereiding voor 2013 één Civic in tijden de laatste 3 ronden van het kampioenschap.
 Lada komt terug en test de Lada Granta in tijden de ronden van Estoril en Hungaroring.
Teams
 Team Aon is nieuw in de WTCC, en zet twee Ford Focus'en in.
 Special Tuning Racing zet twee Seat Leons in.
 Polestar Racing keert niet terug met de Volvo C30.
Coureurs
 James Nash en Tom Chilton zijn de coureurs voor Team Aon en zijn nieuw in het WTCC.
 Darryl O'Young stapt over van bamboo-engineering naar Special Tuning Racing.
 Tom Boardman keer terug en rijdt met een Seat Leon van Special Tuning Racing.
 Zengő Motorsport zet een tweede wagen in voor Gábor Wéber.
 Charles Ng bemant dit seizoen de tweede wagen van Liqui Moly Team Engstler nadat Kristan Poulsen vertrokken is.
 bamboo-engineering heeft twee nieuwe coureurs: Alex MacDowall en Pasquale di Sabatino.
 ROAL Motorsport zet een tweede wagen in naast Tom Coronel voor Alberto Cerqui.
 Stefano D'Aste keert terug voor een volledig seizoen bij Wiechers-Sport.
 Isaac Tutumlu wordt is nieuw in de WTCC en zal de tweede Proteam Racing BMW besturen.
 SUNRED Engineering zet twee SEATs in voor Fernando Monje en 2010 Formule LeMans kampioen Andrea Barlesi.

Kalender

* Op 8 juli zou er een ronde in Argentinië plaatsvinden, maar door langdurige onderhandelingen is besloten om deze ronde te schrappen en te vervangen door een ronde op de Slovakiaring in Slowakije op 29 april.
** De ronde in Portugal zou oorspronkelijk op het Autódromo do Estoril verreden worden, maar deze is verplaatst naar het Autódromo Internacional do Algarve.

Kampioenschap

Puntensysteem

 1 tot en met 5 betekent dat deze deelnemers de 1e tot de 5e plaats behaalden in de kwalificatie.

Rijders

Constructeurs

Independents

2012
Autosport in 2012